Ринг:

 Ринг (фильм, 1927) () — английский триллер режиссёра Альфреда Хичкока.
 Ринг (фильм, 1973) — советский детектив на спортивную тему режиссёра Вилена Новака.